Castelo Novo de Manzanares el Real pode referir-se a um dos dois castelo da cidade espanhola de Manzanares el Real:

 Castelo Velho de Manzanares el Real
 Castelo Novo de Manzanares el Real

Desambiguação